Виллановафранка () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Южная Сардиния.

Население составляет 1 269 человек (30-06-2019), плотность населения составляет 45,99 чел./км². Занимает площадь 27,59 км². Почтовый индекс — 9020. Телефонный код — 070.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.villanovafranca.ca.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/

Примечание